Julgamento — avaliação
Juízo — visão filosófica

Ou ainda:
Julgamento (filme) — (2007) do português Leonel Vieira.
O Julgamento (tarô) — carta
O Julgamento (telenovela)  — brasileira da Rede Tupi